Чемпионат Испании по футболу 1971/1972 — 41-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 15-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 675 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Статистика вратарей

Хет-трики

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 6 голов
 «Валенсия» — «Кордова»  — 4:2 (32-й тур, 29 апреля 1972 года)
 «Гранада» — «Атлетик Бильбао»  — 5:1 (27-й тур, 26 марта 1972 года)
 «Лас-Пальмас» — «Спортинг»  — 5:1 (13-й тур, 11 декабря 1971 года)
 «Реал Мадрид» — «Гранада»  — 4:2 (13-й тур, 12 декабря 1971 года)
 «Реал Сосьедад» — «Бетис»  — 6:0 (13-й тур, 12 декабря 1971 года)
 «Севилья» — «Атлетико»  — 3:3 (25-й тур, 12 марта 1972 года)
 «Сельта» — «Эспаньол»  — 4:2 (32-й тур, 30 апреля 1972 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Кордова» — «Валенсия»  — 0:4 (15-й тур, 2 января 1972 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Реал Сосьедад» — «Бетис»  — 6:0 (13-й тур, 12 декабря 1971 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1972
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1971 году
Спорт в Испании в 1972 году